Natalia Sadowska (1991-), joueuse de dames polonaise. Plusieurs fois championne du monde.
 Magdalena Sadowska (1979-), joueuse de volley-ball polonaise.
 Maria Sadowska (1976-), aussi créditée Marysia Sadowska ou Marysia, chanteuse pop, productrice de musique, réalisatrice et scénariste polonaise.
 Teresa Aveleyra Sadowska (1920-2011), femme de lettres mexicaine.